Op Wimbledon 2022 speelden de vrouwen van maandag 27 juni tot en met zaterdag 9 juli de wedstrijden in het enkelspel in de Londense wijk Wimbledon.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Titelhoudster Ashleigh Barty had haar actieve tenniscarrière beëindigd.

Eerste reekshoofd was Iga Świątek uit Polen. In de derde ronde werd zij uitgeschakeld door Française Alizé Cornet.

Het zeventiende reekshoofd, Jelena Rybakina uit Kazachstan, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als derde geplaatste Tunesische Ons Jabeur in drie sets. Rybakina wist voor het eerst in haar loop­baan een grandslamtoer­nooi op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won £ 2.000.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren zes Belgische deelneemsters:
 Elise Mertens was als 24e geplaatst – zij bereikte de vierde ronde, waarin zij werd uitgeschakeld door de Tunesische Ons Jabeur.
 Alison Van Uytvanck verloor in de eerste ronde van de Britse Emma Raducanu.
 Maryna Zanevska verloor in de eerste ronde van de Tsjechische Barbora Krejčíková.
 Greet Minnen verloor in de tweede ronde van de Chinese Zheng Qinwen.
 Kirsten Flipkens verloor in de tweede ronde van de Roemeense Simona Halep.
 Yanina Wickmayer had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – in de tweede ronde moest zij de duimen leggen voor Jeļena Ostapenko uit Letland.

Twee Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Arantxa Rus verloor in de eerste ronde van de Amerikaanse kwalificante Catherine Harrison.
 Lesley Pattinama-Kerkhove was als lucky loser tot het hoofdtoernooi toegelaten – zij bereikte daar de tweede ronde, die zij in drie sets verloor van de als eerste geplaatste Iga Świątek.

Geplaatste speelsters 
De plaatsingslijst is gebaseerd op de WTA-ranglijst per 20 juni 2022.

Prijzengeld en WTA-punten

Grandslamdebutantes 
De volgende speelsters nemen voor het eerst in hun loopbaan deel aande hoofdtabel van een grandslamtoernooi in het enkelspel:
  Ylena In-Albon (WTA-110)
  Laura Pigossi (WTA-124)
  Mai Hontama (WTA-138)
  Maja Chwalińska (WTA-172)
  Yuriko Miyazaki (WTA-206)
  Sonay Kartal (WTA-228)
  Catherine Harrison (WTA-264)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 

 Toernooischema Wimbledon
 Actueel toernooischema Wimbledon
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2022